Puchar Świata w bobslejach 2016/2017 – 33. sezon Pucharu świata w bobslejach. Rozpoczął się 2 grudnia 2016 roku w kanadyjskim mieście Whistler. Ostatnie zawody z tego cyklu zostaną rozegrane 19 marca 2017 roku na torze w Pjongczangu. Będzie to próba przed Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018. Rozgrywane będą trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn i czwórka mężczyzn. Prowadzona będzie też klasyfikacja kombinacji, która łączy dwójkę mężczyzn i czwórkę mężczyzn.

Podczas sezonu 2016/2017 odbędą się trzy imprezy, na których rozdane zostaną medale. Podczas styczniowych zawodów Pucharu Świata w niemieckim Winterbergu odbędą się jednocześnie mistrzostwa Europy. Miesiąc ten przyniesie nam także rozstrzygnięcia w mistrzostwach świata juniorów, które również zostaną rozegrane w tej miejscowości. Główną imprezą tego sezonu będą mistrzostwa świata w Königssee.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn

Uwagi

Bibliografia 
 

Puchar Świata w bobslejach
2016 w bobslejach
2017 w bobslejach